Diogo Cortiz (nascido em 1986, em São Paulo, Brasil) é um Cientista cognitivo, futurista, escritor e divulgador científico. É Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pesquisador no Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR.  

Tem pesquisas interdisciplinares em Design, Ciência Cognitiva, IA e tecnologias emergentes. Atua na divulgação científica e tecnológica por meio de palestras, entrevistas nos principais veículos de comunicação do país,  e em seu canal no YouTube. Produziu e publicou o curso "Inteligência Artificial para todos", o curso de "Ciência das Redes e Análise das Redes Sociais", e a Master class sobre "Metodologias Ativas na Educação" para o YouTube.

Carreira 
Doutor e Mestre em Tecnologias da Inteligência e Design pela PUC-SP, com PhD fellowship pela Sorbonne Université. Especialista em Neurociência pela PUC-RS. MBA em Economia Internacional pela USP. Fez estágio pós-doutoral em Realidade Virtual na Universidade de Salamanca e foi pesquisador visitante no laboratório de Ciência Cognitiva da Queen Mary University of London. Cursou a extensão acadêmica em Psicologia Cognitiva na Universidade da Califórnia em Berkeley e certificou-se em Natural Language Understanding pela Universidade Stanford.

Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo desde 2010 com atuação nos cursos de graduação em Design, Ciência da Computação e Comunicação e no programa de pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC-SP,  lecionando e orientando pesquisas de mestrado e doutorado. Tem experiência com metodologias ativas e aprendizado baseado em projetos. Foi o proponente e é o coordenador do curso de Design na mesma instituição.  

Publicou artigos em periódicos e conferências nacionais e internacionais, organizou Workshops para Organizações Internacionais, como o Internet Governance Forum (IGF)  da ONU e o Mobile Learning Week da Unesco. É autor de livros e capítulos de livros.

Ligações externas
Blog de Diogo Cortiz
 PUC-SP
 Ceweb
 W3C Brasil

Professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Pesquisadores do Brasil